Der BRD Arad Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Juni 2013 in Arad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 2. und 3. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Pere Riba
 Franko Škugor
 Marcel-Ioan Miron
 Denis Zivkovic

Als Lucky Loser rückten folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Mate Pavić
 Henri Laaksonen

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 273 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 259 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 267 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Arad (Rumänien)